In Italia vi sono diversi rifugi alpini intitolati a Giuseppe Garibaldi:
 Rifugio Giuseppe Garibaldi – situato in Val Camonica
 Rifugio Giuseppe Garibaldi – situato nel Gran Sasso